Schloss Limberg steht für folgende Bauwerke:

 Schloss Limberg (Niederösterreich), in Maissau, Niederösterreich
 Schloss Limberg (Steiermark), in Limberg bei Wies, Steiermark